Saint-Macaire steht für:
 Saint-Macaire (Rebsorte), eine Rebsorte
 Kanton Saint-Macaire, Département Gironde, Frankreich

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Macaire (Gironde), Département Gironde
 Saint-Macaire-du-Bois, Département Maine-et-Loire
 Saint-Macaire-en-Mauges, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire